Gustavo Javier Biscayzacú Perea também conhecido somente como Gustavo Biscayzacú (Montevidéu, 5 de outubro de  1978), é um futebolista uruguaio que atua como atacante. Atualmente, joga no El Tanque Sisley do Uruguai.

Títulos 
  Nacional
 Campeonato Uruguaio: 2008-09 (es)

  Colo-Colo
 Campeonato Chileno: Torneio Clausura 2007 (es)

Futebolistas da Associação Portuguesa de Desportos
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Club Nacional de Football
Futebolistas do Club Social y Deportivo Colo-Colo
Futebolistas da Unión Española
Futebolistas do Club de Deportes Santiago Morning‎
Futebolistas do Club Deportivo Arturo Fernández Vial‎